La Third Division 1950-1951 è stato il 24º campionato inglese di calcio di terza divisione, il 23º con la suddivisione in 2 gironi (North e South). Ad aggiudicarsi il titolo ed a salire in Second Division furono: Rotherham United (Third Division North) e  (Third Division South).

L'organico della Third Division fu ampliato nell'estate del 1950, da 44 a 48 partecipanti (24 per gruppo), portando così a 92, il numero dei club associati alla Football League.

Stagione

Selezione dei club 
I quattro club che si erano classificati agli ultimi due posti dei due gironi della Third Division 1949-1950, , ,  e  vennero direttamente rieletti, mentre l'ingresso in Football League dei quattro nuovi associati, avvenne attraverso un'elezione. Il voto fu effettuato su base regionale, in modo da avere due squadre elette a nord e due a sud.

 Esito della votazione per l'elezione dei club in Third Division North

Esito della votazione per l'elezione dei club in Third Division South

Third Division North

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1951-1952.
      Rieletto nella Football League.
      Non rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Third Division South

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1951-1952.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1950-1951
 Second Division 1950-1951
 FA Cup 1950-1951
 Charity Shield 1951

Collegamenti esterni 

 
 
 
 
 
 

Calcio nel 1950
Calcio nel 1951
1950-1951